Рыжеша́почная сизоворо́нка () — вид птиц из семейства сизоворонковых. Обитает в саваннах.

Описание 
Птицы длиной 35—40 см, весом 110—180 грамм. Оперение коричневой окраски с белой полосой над глазами, белым пятном на затылке и чёрным хвостом.

Распространение 
Вид распространён в Африке, южнее Сахары. Обитает в сухих саваннах с деревьями или высокими кустарниками.

Образ жизни 
Держится в одиночку, парами или группами до 20 птиц. Часто сидит на верхушках деревьев и кустарников, откуда охотится на насекомых, ящериц, скорпионов, слизней, мелких птиц и грызунов.

Размножение 
Гнёзда обустраивает в дуплах деревьев, термитниках, заброшенных домах. В кладке 3—5 белых яиц. Насиживают оба партнёра по очереди. Инкубация длится 18 дней.

Примечания 

Сизоворонковые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1800 году